VolleyLigaen 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 VolleyLigaen 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile